Die Abkürzung INWO steht für

 Illuminati. Neue Weltordnung, ein Sammelkartenspiel von Steve Jackson Games und Pegasus Spiele
 Institut für Wohnungsrecht und Wohnungswirtschaft
 Initiative für Natürliche Wirtschaftsordnung e.V., eine in mehreren Staaten vertretene Finanz-Initiative

INWO